Le tournoi de tennis de Tachkent est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2011, classée en catégorie International, se dispute du 12 au .

Ksenia Pervak remporte le simple dames. En finale, elle bat Eva Birnerová, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Eléni Daniilídou et Vitalia Diatchenko.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tachkent
 Saison 2011 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2011
Tachkent
2011 en Ouzbékistan
Tennis en septembre 2011